Leamington puede referirse a las siguientes localidades:

 Leamington (Canadá), en la provincia de Ontario.
 Leamington (Utah) en Estados Unidos;
 Royal Leamington Spa, Warwickshire, Inglaterra